Zawody w judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie rozgrywane były w dniach 28 lipca – 3 sierpnia w hali ExCeL.

Kwalifikacje

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
Wyniki i informacje na oficjalnej stronie igrzysk

Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Igrzyska Ol